Arcomie bezeichnet folgende geographische Begriffe in Frankreich:

 Arcomie (Fluss), Nebenfluss der Truyère 
 Arcomie (Les Monts-Verts), Weiler in der Gemeinde Les Monts-Verts, im Département Lozère
 Val d’Arcomie, Gemeinde (Commune nouvelle) im Département Cantal